El término The Father puede referirse, en esta enciclopedia:

 The Father, una película dramática franco-británica de 2020, dirigida y co-escrita por Florian Zeller.
 The Father (película de 2015), una película dramática siria de 2015, dirigida por Basil Al-Khatib.
 The Father (película de 2019), una película dramática búlgara de 2019, dirigida por Kristina Grozeva y Petar Valchanov.